Kvedaravičius ist  ein litauischer männlicher Familienname, abgeleitet vom litauischen Familiennamen Kvedaras.

Weibliche Formen 
 Kvedaravičiūtė (ledig)
 Kvedaravičienė (verheiratet)

Namensträger 
 Darius Kvedaravičius (* 1974), Politiker, Vizeminister der Umwelt
 Linas Kvedaravičius (* 1967),  Politiker,  Vizebürgermeister von Vilnius
 Mantas Kvedaravičius (1976–2022),  Filmemacher, Anthropologe und Archäologe

Familienname
Litauischer Personenname